Biografies:
 Itàlic (cap dels queruscs), cap dels queruscs l'any 47
 Itàlic (rei dels sueus), rei dels sueus l'any 70
 Itàlic o Sili Itàlic, poeta èpic llatí nascut l'any 25 que ocupà diverses magistratures i arribà al consolat l'any 68
 Toponímia:
 Itàlic, qualsevol de les llengües itàliques, de base indoeuropea, parlades antigament a la península Itàlica 
 Itàlic, relatiu als itàlics, antics pobladors de la península Itàlica, descendents dels indoeuropeus prehistòrics 
 Itàlic, relatiu als sistemes d'escriptura arcaics utilitzats a la península Itàlica entre els anys 700 i 100 aC, vegeu antics alfabets itàlics
 Itàlic, relatiu al tipus de grafia inclinada, vegeu itàlica (tipografia)